Михеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области России. Входит в состав Курбского сельского поселения Мордвиновского сельского округа.

География 
С севера от села протекает река Пахма — приток Которосли.

Ближайшие населённые пункты: деревни Мордвиново, Афонино, Дёгтево.

Население

Историческая численность населения 
Численность населения по состоянию на 1 января 1989 года — 12 человек.

По состоянию на 2002 год в деревне проживало 3 человека.

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2010 года население составляют 7 мужчин и 7 женщин.

Инфраструктура 
Основа экономики — личное подсобное хозяйство. По состоянию на 2021 год большинство домов используется жителями для постоянного проживания и проживания в летний период. Вода добывается жителями из личных колодцев.

Почтовое отделение №150534, расположенное в деревне Мордвиново, на март 2022 года обслуживает в деревне 21 дом.

Транспорт 
Михеево расположено рядом с автодорогой «Тутаев — Шопша». Остановка общественного транспорта «Михайловское», обслуживаемая автобусным маршрутом №153 «Ярославль-Главный — Курба».

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)